Guerassímovka (en rus: Герасимовка) és un poble de la província d'Orenburg, a Rússia, segons el cens del 2010 tenia 857 habitants, és la seu administrativa del districte homònim.

Referències 

Pobles de la província d'Orenburg